Okręty US Navy o nazwie USS  "Wenonah":
 Pierwszy "Wenonah" (SP-165) był jachtem, który został przebudowany na uzbrojony okręt patrolowy. W służbie US Navy w latach 1917-1919.
 Drugi "Wenonah" (YT-148) był holownikiem typu Woban, który był w służbie w latach 1941-1974.

Wenonah